

Давіди — село в гміні Яблонь Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Давіди — село в гміні Ольшанка Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Давіди — село в гміні Рашин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Давіди — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства